Roberta kan syfta på:

 Roberta – en amerikansk musikal från 1933
 Roberta (film) – en amerikansk musikalfilm från 1935
 Roberta (musikalbum av Roberta Flack) – ett musikalbum från 1995 av Roberta Flack
 335 Roberta – en asteroid i huvudbältet
 Roberta (namn) – ett namn